Templo de Montu puede referirse a cuatro santuarios dedicados al dios Montu, establecidos en el Antiguo Egipto en los alrededores de Tebas:

 Templo de Montu en Hermontis; 
 Templo de Montu en Karnak Norte; 
 Templo de Montu en Medamud; 
 Templo de Montu en Tod.

Montu